Томислав Барбарич (; род. 29 марта 1989 года) — хорватский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начинал в 2007 году в «Динамо» Загреб. В 2014 году стал игроком австрийского клуба «Штурм». В 2015 году перешел в «Сплит». В 2015 году подписал контракт с боснийским клубом «Сараево». В 2016/17 годах играл за бельгийский «Кортрейк». В 2017 году стал игроком хорватского клуба «Рудеш». В начале 2018 года подписал контракт с казахстанским клубом «Атырау».

В сборной 
В 2009 году дебютировал за национальную сборную Хорватии.

Достижения 
 «Динамо» Загреб
 Чемпион Хорватии (2): 2007-08, 2008-09
 Обладатель кубка Хорватии (2): 2008, 2009
 Обладатель суперкубка Хорватии (1): 2010

Ссылки 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Рудеш»
Игроки ФК «Атырау»